

Pessoas 
 Mike Sherrard

Localidades 
 Sherrard (Illinois)

Desambiguação